Тюлю́к — топоним в Катав-Ивановском районе Челябинской области:
 Тюлюк — село
 Тюлюк — река, правый приток Юрюзани